Husinec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde Husinec u Řeže, Okres Praha - východ
Gemeinde Husinec u Netolic, Okres Prachatice